Abstract Window Toolkit
 Advanced World Transport